

Geografia
 Arches – comune francese nel dipartimento del Cantal, regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Arches – comune francese nel dipartimento dei Vosgi, regione del Grand Est
 Jouy-aux-Arches – comune francese nel dipartimento della Mosella, regione del Grand Est
 Parco nazionale degli Arches – area naturale protetta degli Stati Uniti d'America

Altro
 Ammasso Arches – ammasso stellare della Via Lattea
 Principato di Arches – principato  della Francia settentrionale

Pagine correlate 
 Arch (disambigua)